Hans Ahlmann kan henvise til flere personer:

 Hans Ahlmann (politiker) (1817-) – dansk politiker
 Hans Ahlmann (forfatter) (1881-1952) – dansk forfatter
 Hans W:son Ahlmann (1889-1974) – svensk professor i geografi
 Hans Ahlmann (ingeniør) (født 1925) – svensk ingeniør og professor i industriel organisation